Chikara Fujimoto (Prefectura de Yamaguchi, 1977), futbolista japonès
 Fujimoto Hiroshi o Hiroshi Fujimoto (1933, Takaoka, prefectura de Toyama, Japó, -1992), dibuixant de mangues 
 Jungo Fujimoto (Prefectura de Kanagawa, 1984), futbolista japonès
 Sou Fujimoto (Hokkaido, 1971), arquitecte japonès